Union Square steht für:

 Union Square (New York City), Platz und Park in New York, Vereinigte Staaten
 Union Square (San Francisco), Stadtteil von San Francisco, Vereinigte Staaten
 Union Square (Baltimore), Stadtteil von Baltimore, Vereinigte Staaten
 Union Square (Hongkong), Wohn- und Geschäftsviertel in Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
 Union Square (Aberdeen), Umsteigeknotenpunkt und Einkaufszentrum in Aberdeen, Schottland, siehe Aberdeen #Wirtschaft

Sonstiges:
 Union Square Music, britisches Plattenlabel